Vizír může být:
 Vizír – národní přírodní památka poblíž obce Hamr v okrese Jindřichův Hradec
 Vizír (hledáček) – jednoduchý typ hledáčku, průzorový hledáček

Podobná slova 
 Vezír – perský termín označující politika nebo vládce
 Vizir – název pracího prostředku